Теодосій (Годебський) (1686—1756) — єпископ Пінський і Турівський (1720—1730), Володимирський і Берестейський (1730—1756) Української Греко-Католицької Церкви.
 Ципріан Годебський